Эллесмер (остров) — остров в Канадском Арктическом архипелаге.
 Эллесмер (озеро) — озеро в Новой Зеландии
 Эллесмер (город) — город в графстве Шропшир в Англии

См.также 
 Эллесмер-порт — город в графстве Чешир в Англии